Sumka může být:

 zavěšovací pouzdro
 vojenská sumka – pouzdro na náboje nebo granáty
 zdravotnická sumka – pouzdro na zdravotnické potřeby a pomůcky

 sumky – třída živočichů z podkmene pláštěnců (Tunicata)
 sumka obecná (Ascidia mentula)